26. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju kobiet odbyły się w dniach 27 - 28 stycznia 1968 roku w stolicy Finlandii, Helsinkach. Zawodniczki startowały na naturalnym torze Pirkkola. Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m. Najlepsza była reprezentantka Holandii Stien Kaiser. O tym, które miejsca zajmowały zawodniczki decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 3000 m awansowała najlepsza 16-tka po 3 dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 33 łyżwiarek z 12 krajów. Sklasyfikowane zostały 32.

Wyniki 
DNF - nie ukończyła, NC - nie zakwalifikowała się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1968 w sportach zimowych